El primer caso de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020 en Surinam fue reportado por el vicepresidente del país Ashwin Adhin el 13 de marzo de 2020. Según el gobierno, el caso cero provino de los Países Bajos.

Cronología

Marzo 
El 13 de marzo de 2020, el vicepresidente de Surinam, Ashwin Adhin, anunció el primer caso confirmado de coronavirus en el país: una persona que llegó de los Países Bajos varios días antes de dar positivo. Como resultado, el país anunció que sus fronteras y todos los aeropuertos cerrarían a la medianoche del 14 de marzo.

El 19 de marzo el gobierno informó que el número de infectados ascendió a 3, además de otros 6 sospechos, el gobierno también decreto cuarentena. Ese mismo día el gobierno reforzó las fronteras con Guayana Francesa, Guyana y Brasil para evitar el ingreso de posibles contagiados con el nuevo coronavirus al país. En las calles de Paramaribo se presentaron tumultos de gente que temían que el combustible se acabe por la pandemia, el gobierno desmintió esa creencia y pidió a los ciudadanos que eviten las aglomeraciones de gente.

A pesar del temor al coronavirus y con solo 11 casos positivos, Surinam celebró elecciones parlamentarias el día 26 de mayo. Al día siguiente, comenzaron a dispararse los casos; para el día 5 de junio ya eran 82.

Abril 
El 3 de abril, se confirma la primera muerte relacionada al COVID-19, la víctima fue el esposo del primer caso.

Véase también

Referencias 

Surinam
Surinam
Salud en Surinam
Surinam en 2020
Historia de Surinam